Гешер — город в Германии.
 Гешер — театр в городе Яффо, Израиль.
 Гешер — кибуц в Израиле.
 Политические партии Израиля:
  — партия  Давида Леви 1996-2003 г. 
  — партия Орли Леви-Абукасис 2018 г.